Las fosfolipasa C (PLC, por sus siglas en inglés Phospholypase C) son una clase de enzimas que rompen a los fosfolípidos justo antes del grupo fosfato. Por lo general se usa el término para nombrar a la forma de la enzima que se encuentra en los humanos , que juega un papel importante en la fisiología de las células eucariotas, en particular en la transducción de señales celulares. Sin embargo, se han identificado a otras enzimas que llevan el nombre de fosfolipasa C en bacterias y tripanosomas, cada uno con su esquema de clasificación correspondiente:

- Fosfoinositida fosfolipasa C () con actividad principalmente en eucariotas, en especial en humanos.

- Fosfolipasa C dependiente de zinc una familia de enzimas bacterianas () que incluye a las toxinas alfa.

- Fosfatidilinositol diacilglicerol-liasa () otra enzima asociada con bacterias.

- Glicosilfosfatidilinositol diacilglicerol-Liasa () Una enzima tripanosómica, como el Trypanosoma brucei.

Referencias